Особняк:

 Особняк — большой, зачастую богато декорированный отдельно стоящий частный дом, иногда дворцового типа.
 Особняк — отдельно стоящий, богатый частный дом.
 Особняк — последняя книга трилогии Уильяма Фолкнера.

См. также